Sunnyside ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Australien:
 Sunnyside (Victoria)

in Kanada:
 Sunnyside (Neufundland und Labrador)

in den Vereinigten Staaten:
 Sunnyside (Georgia)
 Sunnyside (Mississippi)
 Sunnyside (Nevada)
 Sunnyside (New York)
 Sunnyside (Oregon)
 Sunnyside (Utah)
 Sunnyside (Washington)
 Sunnyside (Fayette County, West Virginia)
 Sunnyside (Tyler County, West Virginia)
 Sunnyside (Wisconsin), im Douglas County
 Sunnyside (Tarrytown, New York) ehemaliges Anwesen von Washington Irving

Sonstiges:
 ein Film von Charles Chaplin aus dem Jahre 1919, siehe Auf der Sonnenseite
 ein Film aus dem Jahre 1979, siehe Sunnyside (1979)
 ein Plattenlabel, siehe Sunnyside Records
Siehe auch:
 Sunny Side